F♯A♯∞ é o álbum de estreia da banda de post-rock canadense Godspeed You! Black Emperor. Foi lançado duas vezes, primeiramente em LP pela Constellation Records, em 14 de agosto de 1997, e depois em CD pela Kranky, em 9 de junho de 1998. A versão em CD contém material extra e remasterizado.

O tema central do álbum é o Apocalipse. Quinhentos exemplares do álbum em LP contêm "brindes", que incluem posteres, fotografias e uma moeda canadense que foi esmagada por um trem. O nome do álbum é pronunciado "F sharp, A sharp, Infinity", em português "Fá sustenido, Lá sustenido, Infinidade" e se refere à nota que abre o álbum, a nota que abre o lado B e a um trecho que foi gravado perto da parte central do vinil, que se repete infinitamente.

Faixas 
 LP
 "Nervous, Sad, Poor…" — 20:43
 "The Dead Flag Blues (Intro)" — 6:09
 "Slow Moving Trains" — 3:23
 "The Cowboy…" — 4:16
 "Drugs in Tokyo" — 3:29
 "The Dead Flag Blues (Outro)" — 1:52
 (untitled segment) — 1:34
 "Bleak, Uncertain, Beautiful…" — 17:40
 "…Nothing's Alrite in Our Life…"/"The Dead Flag Blues" (Reprise) — 2:00
 "The Sad Mafioso…" — 5:33
 "Kicking Horse on Brokenhill" — 5:36
 "String Loop Manufactured During Downpour…" — 4:29

 CD
 "The Dead Flag Blues" — 16:27
 "The Dead Flag Blues (Intro)" — 6:37
 "Slow Moving Trains" — 3:33
 "The Cowboy…" — 4:17
 "The Dead Flag Blues (Outro)" — 2:00
 "East Hastings*" — 17:58
 "…Nothing's Alrite in Our Life…"/"The Dead Flag Blues" (Reprise) — 1:35
 "The Sad Mafioso…" — 10:44
 "Drugs in Tokyo" — 3:43
 "Black Helicopter" — 1:56
 "Providence" — 29:02
 "Divorce & Fever…" — 2:44
 "Dead Metheny…" — 8:07
 "Kicking Horse on Brokenhill" — 5:53
 "String Loop Manufactured During Downpour…" — 4:36
 (unlisted segment of silence) — 3:32
 "J.L.H. Outro" — 4:08
 A faixa East Hastings foi editada para ser uma das trilhas sonoras do filme 28 Days Later, porém, foi excluída do álbum por questões de ética.

Álbuns de Godspeed You! Black Emperor
Álbuns de estreia de 1997